

Узункольський сільський округ — адміністративна одиниця, Астраханський район, Акмолинська область
 Узункольський сільський округ — адміністративна одиниця, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Узункольський сільський округ — адміністративна одиниця, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Узункольський сільський округ — адміністративна одиниця, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область
 Узункольський сільський округ — адміністративна одиниця, Теректинський район, Західно-Казахстанська область
 Узункольський сільський округ — адміністративна одиниця, Узункольський район, Костанайська область